Andrzej Wojciechowski – polski bokser
 Andrzej „Idon” Wojciechowski – polski muzyk, członek zespołu Melomani
 Andrzej Wojciechowski – polski niepełnosprawny pływak, paraolimpijczyk
 Andrzej Wojciechowski – polski polityk, wojewoda przemyski (1981–1990)
 Andrzej Wojciechowski  – polski kierowca wyścigowy
 Andrzej Wojciechowski – polski kierowca wyścigowy
 Andrzej Wojciechowski (ur. 1954) – polski poeta
 Andrzej Wojciechowski (ur. 1967) – polski operator filmowy
 Andrzej Wojciechowski – polski lekarz, genetyk, profesor
 Andrzej Wojciechowski – polski konserwator zabytków